Алексе́й Бро́вцын:
 
 Бровцын, Алексей Алексеевич (1883—1921) — российский морской офицер.